«Оснабрюк» — немецкий футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает в Третьей лиге. Клуб основан 17 апреля 1899 года, домашние матчи проводит на стадионе «Оснатель-Арена», вместимостью 16 667 зрителей. «Оснабрюк» никогда не выступал в Бундеслиге, и провёл в общей сложности 19 сезонов во второй Бундеслиге.

История

Состав 
По состоянию на 10 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Ссылки 

 

Футбольные клубы Германии